Rest Haven ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rest Haven (Georgia)
 Rest Haven (Maryland)
 Rest Haven (North Carolina)